Osoby o nazwisku Abegg:
 Georg Friedrich Abegg (1826–1900) – niemiecki lekarz i filantrop mieszkający w Gdańsku
 Heinrich Abegg (1791–1868) – gdański kupiec
 Julius Friedrich Heinrich Abegg (1796–1869) – niemiecki prawnik
 Richard Abegg (1869–1910) – niemiecki fizykochemik
 Wilhelm Abegg (1876–1951) – niemiecki prawnik